Slumpvisa skapanden av en partikel/antipartikel i totalt vakuum. Dessa omvandlas vanligtvis till energi igen direkt efter bildandet för att återgälda "skulden" till omgivningen.

Kvantfysik

de:Vakuumenergie
en:Vacuum energy
es:Energía del vacío
fr:énergie du vide
it:Energia del vuoto
pl:Energia próżni
fi:Kvanttifluktuaatio
zh:真空能量